Publius Rutilius Lupus kan syfta på:

* Publius Rutilius Lupus, romersk politiker, konsul 90 f.Kr.
 Publius Rutilius Lupus, romersk politiker, praetor 49 f.Kr.
 Publius Rutilius Lupus, romersk retor